Kraja bezeichnet:

 Kraja, Ortsteil der Stadt Bleicherode im Landkreis Nordhausen in Thüringen
 Kraja (Band), schwedisches Folkmusik-Quartett aus Umeå

Kraja ist der Familienname folgender Personen:

 Marie Kraja (1911–1999), albanische Opernsängerin
 Norbert Kraja (1930–2007), deutscher Politiker (CDU)